Chazeuil (Côte-d'Or)
 Chazeuil (Nièvre)